Barrio w Montevideo:
 Bañados de Carrasco
 Carrasco
 Carrasco Norte

 Rzeka w Urugwaju
 Arroyo Carrasco

 Osoby:
 Manuel Carrasco (ur. 1981) – hiszpański wokalista
 Francisco José Carrasco (ur. 1959) – hiszpański piłkarz

 Inne:
 carrasco – odmiana caatingi powstająca na piaskach, zwykle bez udziału kaktusów
 (4171) Carrasco – planetoida
 Port lotniczy Montevideo-Carrasco